Garp und wie er die Welt sah steht für:

 Garp und wie er die Welt sah (Roman) von John Irving
 Garp und wie er die Welt sah (Film), Romanverfilmung